Кайра — многозначный термин:

 Кайра — название 2-х видов морских птиц рода Кайры семейства чистиковых (Alcidae):
 Тонкоклювая кайра
 Толстоклювая кайра
 Кайра — российский тяжелый, средневысотный, многофункциональный беспилотный летательный аппарат 4-го поколения большой продолжительности полета гражданского назначения.